Kendall County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

* Kendall County (Illinois)
 Kendall County (Texas)